

Patronyme 

 Christophe Pillon (1967-), pilote automobile suisse ;
 Edmond Pillon (1891-1921), as de l'aviation français ;
 François Pillon (1830-1914), philosophe français ;
 Jean-Pierre Pillon (1766-1822), maire de Rouen ;
 Laurent Pillon (1964-), cycliste français ;
 Romain Pillon (1988-) coureur cycliste français.

Toponyme 

 Col du Pillon, col des Alpes suisses dans le canton de Berne ;
 Pillon, commune française de la Meuse en région Grand Est.